Йодокус Виллих (известный также, как Йодок Виллиций, Йодок Вуиллиус, Виллиций Реселлий, Willichius Resellianus) (; 1501, Решель (ныне Варминьско-Мазурское воеводство, Польша) — 12 ноября 1552, Галле) — немецкий , , энциклопедист, , .

Биография 
Окончил Бранденбургский университет Франкфурта. В 1517 году стал бакалавром, в 1524 году — первый профессор во Франкфурте.

Энциклопедист. Друг Филиппа Меланхтона.

Основатель первого научного общество в Одерштадте. Считается основателем первого музыкального общества в Германии («convivium musicum»).

Автор ряда научных работ в области филологии, медицины, теологии и др. Писал на латыни.

Избранные труды 

 1530 Orthographiae Institutiones
 1538 Physiognomonica Aristotelis latina. Facta a J. Willichio Rosellan
 1539 Commentaria In Artem Poeticam Horatii
 1540 Commentarius in quatuor Georgicorum libros Virgilii
 1540 De prodigiosa Maximi imperatoris voracitate & ingluvie disputatio
 1540 Erofema matum Dialectices libri tres
 1540 Liber De Pronvnciatione [pronunciatione] Rhetorica doctus & elegans
 1540 Arithmeticæ libri tres
 1541 Cathechismi Corpus
 1542 Brevis et familiaris in Epistolam Pauli ad Titum expositio
 1542 Erotematum Dialectices libri tres
 1542 Commentaria … in utram(que) ad Timotheum Pauli Epistolam
 1543 De Salinis Cracovianis observatio
 1544 De agricolarum instrumentis
 1544 Scholia in Georgicorum P. Vergilii Maronis Lib. IIII. Doctißima
 1546 In Haggaeum Prophetam doctissima Commentaria
 1548 Bucolica, opuscula de re hortensi et epigrammata ethica
 1550 Experimenta P. Virgilii Explicatio
 1550 Quaestiones De Pronunciatione rhetorica: In Usum Studiosae Iuventutis Propositae
 1550 Experimenta P. Virgilii Maronis
 1550 Totius Catecheseos Christianae Expositio [1]
 1550 In Abdiam Commentaria Rhetoricorum [rhetoricorum] More Conscripta
 1551 Chronologia in Aeneida Virgilii, etc
 1551 De formando studio in quolibet artium et sacrarum et profanarum genere consilium
 1552 De Crepitu ventris problemata
 1553 Commentariolum in Terentii Eunuchum
 1555 Fabulae
 1555 P. Terentii Afri fabulae: editionis postremae et longe emendatissimae
 1560 Iuditia urinarum Doctoris Iodoci Wilichii Medici doctissimi & celeberrimi
 1561 Erotemata Dialectices
 1565 Von der Pestilenz ein nützlich Regiment
 1577 Studentes comoedia de vita studiosorum: nunc primum in lucem edita
 1582 Urinarum probationes: illustr. scholis medicis Hieron. Reusneri. Basel
 1673 Cornelii Taciti de situ … Germaniae libellum commentaria

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Willich, Jodokus
 Willich, Jodocus
 Willich, Jodocus

Немецкие писатели
Учёные по алфавиту
Учёные Эпохи Возрождения